Исро́эл-Иешу́а Зи́нгер ( — Исру́эл-Ши́е Зи́нгер, ; 30 ноября 1893, Билгорай, Царство Польское — 10 февраля 1944, Нью-Йорк) — еврейский писатель, корректор, старший брат Исаака Башевиса-Зингера.

Биография 
Исроэл-Иешуа Зингер родился в семье раввина хасидского двора. Учился в Варшаве, затем порвал с семьёй и стал чернорабочим. В 1915 году попробовал себя на литературном поприще, опубликовав несколько новелл. В 1918 году переехал в Киев, где работал газетным корректором. Печатался в различных газетах и сборниках. В 1921 году поселился в Варшаве, где участвовал почти во всех литературных изданиях, выходивших в Польше. В 1926 году Зингер посетил СССР и свои впечатления собрал в книгу «Новая Россия» (1928). В 1933 году переехал в США. Зингер приобрел известность как мастер «семейной эпопеи», романов-хроник, охватывающих жизнь нескольких поколений и различных слоев общества.

Умер от сердечного приступа в возрасте 50 лет в Нью-Йорке, 258 Riverside Drive 10 февраля 1944 года.

Произведения 
 Боль земли (1922)
 Перл (1922)
 Иоше Калб (1932)
 Братья Ашкенази (1936)
 Товарищ Нахман (1938)
 Семья Карновских (1943)

Издания на русском языке 
 Рассказы («Лёд тронулся» в переводе Ирины Каган; «Жемчуг», «Сырая глина» и «Старый город» в переводе Анны Гинзбург). Серия «Еврейские писатели», вып. № 7. С критико-биографическим очерком О. Рапопорта. — Шанхай: Еврейская книга, 1943.
 Семья Карновских (роман). Перевод Исроэла Некрасова. — : Текст, 2010.
 Чужак: повести. Перевод Игоря Булатовского и Валерия Дымшица. — : Текст, 2011.
 Станция Бахмач: повести. Перевод Игоря Булатовского и Валерия Дымшица. — : Текст, 2011.
 Братья Ашкенази (роман). Перевод Велвла Чернина. — : Текст, 2012.
 О мире, которого больше нет: Часть 1. Перевод А. Полян, А. Фруман, И. Булатовского, М. Бендета, В. Федченко и В. Дымшица. — : Текст, 2013.
 Жемчуг (рассказы). Перевод Аси Фруман. — : Книжники, 2014.
 Йоше-телок (роман). Перевод Аси Фруман. — : Текст, 2015.
 На чужой земле: рассказы и повести. Перевод Исроэла Некрасова. : Текст, 2016.

Примечания

Ссылки 
 
 Рассказ «Старый город»
 Free version in Yiddish of Fun A Welt Wos Iz Nishto Mer http://ulrich-greve.eu/free/israel_joshua_singer

Персоналии:Варшава